DENIS-P J025503.3-470049 ou plus souvent appelée DEN 0255-4700 est un objet céleste de masse substellaire de type spectral L  qui est situé à une distance d'environ  du Soleil dans la direction de la constellation australe de l'Éridan.

L'objet a été détecté grâce au programme  (DENIS). Dès 1999, Martín  suggèrent qu'il s'agit d'une naine L (type spectral dL6) très froide (température effective de ).

C'est l'étoile du  système stellaire le plus proche du Système solaire (connu à ce jour).

L'étoile principale est de type spectral L, et c'est l'étoile de ce type la plus proche de la Terre. Les étoiles de ce type sont de couleur rouge foncé et rayonnent essentiellement dans l'infrarouge. Il s'agit donc d'une étoile très froide et hostile pour accueillir la vie.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste d'étoiles et de naines brunes proches

Liens externes 
 

Constellation de l'Éridan
Naine brune
Objet du catalogue DENIS
Objet du catalogue 2MASS